Spojení písmen W a S může mít různé významy:

WS 
 WS – kód ISO 3166-2 pro Samou
 Wikislovník - slovník s otevřeným obsahem, založený na wiki

Ws 
 mezinárodní značka pro wattsekundu, fyzikální jednotku pro elektrickou energii, ekvivalentní jednotce joule

.ws 
 .ws – internetová doména nejvyššího řádu pro Samou

Externí odkazy